

Нью-Бедфорд — місто, штат Массачусетс
 Нью-Бедфорд — селище, штат Іллінойс
 Нью-Бедфорд — переписна місцевість, штат Пенсільванія